Eredivisie (1972/1973) była 17. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytuł obroniła drużyna AFC Ajax. Tytuł króla strzelców zdobyli Cas Janssens (NEC Nijmegen) oraz Willy Brokamp (MVV Maastricht), którzy zdobyli po 18 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1972 w piłce nożnej
1973 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1973 w Holandii
1972 w Holandii